Faresi – abitanti di Fara Filiorum Petri
Faresi – abitanti di Fara Gera d'Adda
Faresi – abitanti di Fara Novarese
Faresi – abitanti di Fara Olivana con Sola
Faresi – abitanti di Fara San Martino
Faresi – abitanti di Fara Vicentino
Faresi – abitanti di Fara in Sabina